Санта Марија Темаскалапа има више значења:

 Санта Марија Темаскалапа (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Санта Марија Темаскалапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Темаскалапа (Санта Марија Темаскалапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику